kádár (bodnár, pintér), hordók, faedények készítésével foglalkozó mesterember
 Kádár, magyar családnév
 Kádár, település Romániában, Temes megyében